Busser oder Bußer ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Busser (1875–nach 1939), US-amerikanischer Generalkonsul
 Michael Bußer (* 1960), deutscher Staatssekretär der Hessischen Staatskanzlei und Sprecher der Hessischen Landesregierung